Ел Ранчито II има више значења:

 Ел Ранчито II (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Ранчито II, Сан Николас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику